Teresópolis är en kommun i Brasilien.   Den ligger i delstaten Rio de Janeiro, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Brasília. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Teresópolis:

 Teresópolis

I övrigt finns följande i Teresópolis:

 Alto da Boa Vista (ett berg)
 Alto do Sãoberbo (en kulle)
 Colina do Mirante (en kulle)
 Morro Agudo (en kulle)
 Morro do Carmo (en kulle)
 Pedra Buraco do Ouro (ett berg)
 Pedra da Ermitage (ett berg)
 Pedra do Paquequer (ett berg)
 Serra da Ressaca (en ås)
 Serra dos Órgãos (en bergskedja)

Omgivningarna runt Teresópolis är huvudsakligen savann. Runt Teresópolis är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Rio de Janeiro (delstat)